Canna Brava kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquarana (ort), Alagoas, 
 Ribeira do Pombal (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar